Příjmení Maksimović nosí více významných osobností:

 Desanka Maksimovićová (1898–1993) – srbská spisovatelka
 Goran Maksimović (* 1963) – srbský sportovní střelec
 Ivana Maksimovićová (* 1990) – srbská sportovní střelkyně a olympionička
 Luka Maksimović (* 1991) – srbský komik
 Nemanja Maksimović (* 1995) – srbský fotbalový záložník a reprezentant